Э́нтони Де́нис Дэ́видсон (); родился 18 апреля 1979 года, в Хемел Хемпстед, , Великобритания) — британский автогонщик, чемпион мира по гонкам на выносливость (2014), пилот Формулы-1 (2002, 2005, 2007—2008).

Карьера 
Дебютировал в Формуле-1 в 2002 году в команде Minardi, заменив Алекса Йонга в Гран-при Венгрии и Бельгии. В обоих Гран-при не добрался до финиша из-за разворота.

Имел большой опыт работы тест-пилотом в команде BAR Honda (с 2006 года — Honda), за которую в 2005 году принял участие в Гран-при Малайзии.

В — годах был пилотом команды Super Aguri, при этом продолжал быть тест-пилотом Honda. В 2009—2013 годах он был тест-пилотом команд — преемников Honda: Brawn GP () и Mercedes GP (—). За всю карьеру в Формуле-1 очков не набрал.

С 2012 года выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в составе команды Toyota Racing.

В Гран-при Венгрии 2006 года Дэвидсон принял участие в качестве комментатора британского телеканала ITV, заменив Мартина Брандла.

В 2010 году выиграл гонку «12 часов Себринга» серии ALMS, выступая на автомобиле Peugeot 908 с Марком Жене и Александром Вурцем.

В 2012 году во время гонки 24 часа Ле Мана попал в страшную аварию. В результате столкновения с более медленным автомобилем, машина Энтони, Себастьяна Буэми и Стефана Сарразана взлетела и ударилась о стену из покрышек. Энтони получил компрессионный перелом позвоночника.

Результаты выступлений

Гоночная карьера 

† — Помимо участия в 24 часах Ле-Мана, команда Peugeot Sport принимала участие в отдельных этапах серии Ле-Ман и Американской серии Ле-Ман.

‡ — Поскольку Дэвидсон был приглашенным гонщиком, он не мог получать очки.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! KL Minardi Asiatech
! Minardi PS02
! Asiatech AT02 3,0 V10
! 

|
|

|-
!
! Lucky Strike BAR Honda
! BAR 006
! Honda RA004E 3,0 V10
! 

|

|-
!
! Lucky Strike BAR Honda
! BAR 007
! Honda RA005E 3,0 V10
! 

|-
!
! Lucky Strike HondaRacing F1 Team
! Honda RA106
! Honda RA806E 2,4 V8
! 

|

|-
!
! Super Aguri F1
! Super Aguri SA07
! Honda RA807E 2,4 V8
! 

|
|

|-
! 
! Super Aguri F1
! Super Aguri SA08
! Honda RA808E 2,4 V8
! 

|

|}

Гонки спортпрототипов

FIA WEC

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт пилота
 Энтони Дэвидсон: биография, карьера, статистика выступлений
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BAR
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Super Aguri
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Комментаторы Формулы-1
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)